Carl Zeiss AG, een Duitse fabrikant van optische systemen
 FC Carl Zeiss Jena, een voetbalclub opgericht door werknemers van de Carl Zeiss-fabriek